Гражданская война в Чаде — серия вооружённых конфликтов:

 Первая гражданская война в Чаде (1965 — 1979).
 Вторая гражданская война в Чаде (2005 — 2010).